Zulu steht für:
 Zulu (Ethnie), eine südafrikanische Volksgruppe
 isiZulu, die Sprache der Zulu (südafrikanisches Volk)
 Z als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 Zulu-Zeit, die Einheitszeit in der zivilen Luftfahrt und den meisten westlichen Armeen; siehe Koordinierte Weltzeit
 Zulu-Klasse, NATO-Codenamen einer sowjetischen U-Boot-Klasse, siehe Projekt 611
 Zulu (1964), ein Spielfilm von Cyril Endfield
 Zulu (2013), ein Spielfilm von Jérôme Salle
 Zulu Nation, eine Hip-Hop-Organisation, siehe Universal Zulu Nation
 Zulu Award, ein dänischer Publikumspreis

Zulu ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Zulu (* 1996), sambischer Fußballspieler
 Fabian Zulu, simbabwischer Fußballspieler
 Justine Zulu (* 1989), sambischer Fußballspieler
 Lyson Zulu (* 1990), sambischer Fußballspieler
 Makebi Zulu (* 1981), sambischer Politiker
 Misuzulu Zulu (* 1974), südafrikanischer Zulukönig
 Nicholas Zulu, sambischer Fußballspieler
 Sanida Zulu (* 1986), sambischer Fußballspieler
 Shaka Zulu, kurz Shaka, (um 1787–1828), südafrikanischer Zulukönig
 Siyabonga Zulu (* 1993), südafrikanischer Fußballspieler
 Star Zulu, sambischer Boxer
 Zulu (Schauspieler) (1937–2004) Künstlername, bürgerlicher Name: Gilbert Lani Kauhi, amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 HMS Zulu
 Zululand
 Sulu